Keith (filme)
 Keith (Escócia)

Desambiguações de topônimos